Sezon 1982 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Vlastimil Tomášek i drużyna Czechosłowacji, a wśród samochodów wyścigowych Jan Veselý i drużyna Czechosłowacji.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1982
1982 w sportach motorowych